Kippenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Kippenberger (1890–1980), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Kippenberger (1898–1937), Reichstagsabgeordneter (KPD)
 Karl Kippenberger (1868–1937), deutscher Pharmazeut und Chemiker
 Martin Kippenberger (1953–1997), deutscher Maler, Installationskünstler, Performancekünstler, Bildhauer und Fotograf
 Susanne Kippenberger (* 1957), Journalistin und Buchautorin